Název Doubí, významem dubový porost, může označovat:

sídla
 Doubí (Karlovy Vary) – část města Karlovy Vary v okrese Karlovy Vary
 Doubí (zámek) – zámek v Karlových Varech
 2) Doubí (Liberec) – část města Liberec v okrese Liberec (Liberec XXIII-Doubí)
 3) Doubí (Košice) – část obce Košice v okrese Tábor
 4) Doubí (Třebeň) – část obce Třebeň v okrese Cheb
 Doubí (Třeboň), Branské Doubí, Doubí u Třeboně – část osady Branná města Třeboň v okrese Jindřichův Hradec
 5) Doubí (Čtveřín) – část obce Čtveřín v okrese Liberec

další významy
 Přírodní památka Doubí
 Přírodní památka Doubí u Žíšova

Podobný název 
 Dubí